Iwami pode se referir a:

Iwami (Shimane) - cidade da prefeitura de Shimane, Japão
Província de Iwami - antiga província do Japão
Mina de prata de Iwami Ginzan e sua paisagem cultural - patrimônio da UNESCO no Japão
Oryol (couraçado) – couraçado russo tomado pelo Japão na Guerra Russo-Japonesa, renomeado depois para Iwami

Desambiguação